

Сюзьва — річка в Пермському краї та Кіровській області, права притока Ками
 Сюзьва — селище, Афанасьєвський район, Кіровська область